Grand Prix Německa 1989 (oficiálně LI Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 30. července 1989. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1989